Aglomeracija (od lat. agglomerare: skupljati) može značiti:
 aglomeracija je nakupljanje, skupljanje, nagomilavanje, zgrudavanje (na primjer različitih ruda u zbijenu ili kompaktnu masu), okrupnjivanje.
 aglomeracija (urbanizam) je cjelina nastala nakupljanjem, gomilanjem (na primjer gradska aglomeracija nastala spajanjem gradova u veće naseljeno ili urbano područje).

Izvori